

Persone
 Eraldo Borrini – calciatore italiano
 Marco Borrini – ex calciatore italiano
 Angelo Borrini, pseudonimo di Lino Ventura – attore e lottatore italiano

Altro
 Terme Borrini – edificio storico di Monticelli Terme, frazione di Montechiarugolo, in provincia di Parma, Italia